A 2018. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi ugrás versenyszámát február 17-én és 18-án rendezték. Az aranyérmet az ukrán Oleksandr Abramenko nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Selejtező 
A selejtező 1. fordulójában minden versenyző egy ugrást teljesített, a kapott pontszám alapján az első 6 versenyző jutott a döntőbe, a többiek a selejtező 2. fordulójába kerültek. A selejtező 2. fordulójában a versenyzők két ugrást teljesítettek, a jobb eredmények figyelembevételével a 6 legjobb jutott be a döntőbe. A döntőben három fordulót rendeztek, mindig a négy legjobb versenyző jutott tovább. A 3. fordulóban kapott pontszám határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

Q: továbbjutás helyezés alapján

1. forduló

2. forduló

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2018. évi téli olimpiai játékokon